Новосе́ловський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Аулієкольського району Костанайської області Казахстану. Адміністративний центр — село Новоселовка.

Населення — 1713 осіб (2009; 2111 в 1999).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Аулієкольського району